Damernas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 2003 spelades mellan 13 juli och 25 juli 2003 i Barcelona, Spanien.

USA tog guld i denna turnering som var den sjätte VM-turneringen i vattenpolo för damer.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

Semifinaler om placering 13-16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Slutspel

Åttondelsfinaler

Semifinaler om plats 9-12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Kvartsfinaler

Semifinaler om plats 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

2003
Vattenpolo i Spanien
Världsmästerskapen i simsport 2003